Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Denver 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Betty Stöve 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Billie Jean King (Campionessa)
 Rosie Casals (quarti di finale)
 Janet Newberry (semifinali)
 Val Ziegenfuss (primo turno)

 Julie Heldman (semifinali)
 Lesley Hunt (primo turno)
 Betty Stöve (finale)
 Wendy Overton (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Denver 1973